Пейне () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пейне, Арвид Янович (известен как Ян Судрабкалн; 1894—1975) — советский поэт и публицист. Народный поэт Латвийской ССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии второй степени.
 Пейне, Раймон (1908—1999) — французский художник-график.

См. также 
 Пейн